Mestre Li Ruidong (? - 1917) foi o criador do Tai Chi Chuan estilo Li. Trabalhou como chefe da guarda presidencial chinesa de Yuan Shikai, o primeiro presidente da China, até por volta do ano de 1916.

Foi iniciado no Tai Chi Chuan por Wang Lanting, mordomo do príncipe Duan da dinastia Qing. Wang Lanting aprendera Taiji de Yang Luchan, que servia como mestre de arte marcial do príncipe Duan. Depois de dominada a arte marcial, Wang Lanting passou-a para Li Ruidong e Si Xingsan.

Após este aprendizado, Li Ruidong absorveu também a nata de outros estilos, combinando elementos de Chuojiao, Baguazhang, Hsing-I Chuan com a forma antiga de Estilo Yang de Tai Chi.

O combate com o Mestre Wang Xiangzhai 

Certa vez Li Ruidong lutou com o mestre Wang Xiangzhai, a contra gosto de ambos. Wang, bem mais jovem e de habilidade incrível venceu facilmente o mestre Li, que já possuia idade avançada.

A situação ocorreu durante um banquete em que ambos foram convidados por oficiais do governo e incitados a lutar.

Wang se lamentaria desse episódio anos mais tarde dizendo "eram muitos bons Li Ruidong e aqueles seus alunos".

Ambos se conheciam e havia grande respeito entre eles, mas após este evento mestre Li Ruidong foi embora da cidade, falecendo um ano após em 1917 em um acidente em sua casa.

Ligações externas

  The Popular Modern Styles Of Taijiquan

Mestres de tai chi chuan